Пихтовая — топоним в России:

Населённые пункты 
 Пихтовая — деревня, Котельничский район, Кировская область.
 Пихтовая — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Ленинградской области.

Реки 
 Пихтовая — река в Томской области, приток Запорной.
 Пихтовая (приток Лымбельки) — река в Томской области.
 Пихтовая (приток Нюрсы) — река в Томской области.
 Пихтовая (приток Ратты) — река в Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае.

Горы 
 Пихтовая — гора в Полевском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Большая Пихтовая
 Малая Пихтовая